Здравко Георгиев може да се отнася за:
 Здравко Стоичков Георгиев (1879 – неизв.), български офицер, генерал-майор от артилерията
 Здравко Велев Георгиев (1914 – 1986), български партизанин и офицер, генерал-полковник